

Sigle 
 Stato limite di esercizio
 Systemic lupus erythematosus – lupus eritematoso sistemico

Geografia 
 SLE – sigla della Seletar Expressway, autostrada di Singapore

Codici 
 SLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mcnary Field, Salem (Oregon), Stati Uniti
 sle – codice ISO 639-3 della lingua sholaga